Heikki est un prénom masculin estonien et finnois pouvant désigner :

Prénom

Heikki A. Alikoski (1912-1997), astronome finlandais
 (né en 1961), joueur finlandais de hockey sur glace
Heikki Castrén (1929-1980), architecte finlandais
Heikki Flöjt (1943-2000), biathlète finlandais
Heikki Häiväoja (1929-2019), artiste finlandais
 (1924-2003), acteur et chanteur estonien
Heikki Hasu (né en 1926), compétiteur finlandais en combiné nordique
Juhana Heikki Erkko (1849-1906), poète et dramaturge finlandais
Heikki Hirvonen (1895-1973), athlète olympique et militaire finlandais
Heikki Holmås (né en 1972), homme politique norvégien
Heikki Hugo Herlin (1901-1989), ingénieur et industriel finlandais
Heikki Ikola (né en 1947), biathlète finlandais
 (né en 1959), tireur sportif estonien
Heikki Kirkinen (1927-2018), historien finlandais
Heikki Kovalainen (né en 1981), pilote automobile finlandais
 (né en 1946), homme d'affaires finlandais
Heikki Lahdelma (né en 1922), joueur finlandais de hockey sur glace
Heikki Laine (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Heikki Leime (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace

Heikki Mälkiä (né en 1958), joueur finlandais de hockey sur glace
Heikki Meriläinen (1847-1939), écrivain et folkloriste finlandais
 (né en 1945), pilote de motocross finlandais
Heikki Nurmio (1887-1947), colonel de jägers finlandais

Heikki Renvall (1872-1955), juriste et sénateur finlandais
Heikki Riihiranta (né en 1948), joueur finlandais de hockey sur glace
Heikki Ritavuori (1880-1922), homme politique finlandais
Heikki Juhani Salminen (né en 1933), joueur finlandais de hockey sur glace

Heikki Siren (1918-2013), architecte finlandais
Heikki Suhonen (né en 1951), joueur et entraineur finlandais de football
Heikki Suolahti (1920-1939), compositeur finlandais
Heikki Talvitie (né en 1939), diplomate finlandais

 (né en 1969), athlète finlandais en saut à la perche
Heikki von Hertzen (1913-1985), homme d'affaires finlandais
Heikki Westerinen (né en 1944), joueur d'échecs finlandais

Voir aussi
Prix Juhana-Heikki-Erkko, ancien prix littéraire finlandais
Prix d'écriture Juhana-Heikki-Erkko, prix littéraire finlandais
Pritha heikkii, espèce d'araignées aranéomorphes

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais